В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Емі Фрейзер здобула титул, у фіналі перемігши Манон Боллеграф 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
  Раффаелла Реджі (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (переможниця)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)

 Манон Боллеграф (фінал)
 Енн Мінтер (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Іноуе Ецуко (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships